Aukcja – forma zawierania transakcji
 Aukcja internetowa
 Aukcja holenderska
 Aukcja – dawna nazwa akcji